Landkreis Miltenberg
 Miltenberg (stad)
 Miltenberg Güterbahnhof, een voormalig spoorwegstation in deze stad